Cisempur (Jatinangor), een plaats in Indonesië
Cisempur (Cibalong), een plaats in Indonesië